

Viticulture 
Ugni blanc, cépage également appelé « trebbiano »
Ugni noir, cépage également appelé « aramon »
Ugni de Montpellier, cépage également appelé « monbadon »

Botanique 
Ugni, genre botanique d'environ 10 espèces de la famille des Myrtaceae
Ugni angustifolia
Ugni bridgesii
Ugni candollei
Ugni disterigmoides
Ugni molinae
Ugni montana
Ugni myricoides
Ugni philippii
Ugni poeppigii
Ugni selkirkii
Ugni vaccinioides